Golden Springs ist der Name folgender Orte:

 Golden Springs (Alabama), Ort im Bundesstaat Alabama, Vereinigte Staaten
 Golden Springs (Neuseeland), Ort in Neuseeland